Petrovac (Montenegro), een plaats in Montenegro
 Petrovac na Mlavi, een plaats in Servië
 Petrovac (Bosnië en Herzegovina), een plaats in Bosnië en Herzegovina